Александр Смолин: Смолин, Александр (1924—?) — советский футболист.
 Смолин, Александр Сергеевич (1924—1946) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.